Darko Prusnik, slovenski hokejist, * 7. marec 1956, Ljubljana.

Prusnik je bil dolgoletni član kluba Olimpija Hertz Ljubljana. V svoji razmeroma dolgi karieri je uspešno igral tako na položaju vratarja, kot tudi branilca. Po nekajletnem premoru je v sezoni 1999/2000 ponovno zaigral, tudi v Mednarodni ligi, po upokojitvi pa deluje kot kondicijski trener tako za hokejski klub HDD Tilia Olimpija‎, kot tudi za košarkarski klub KK Union Olimpija. V svoji karieri je osvojil šest naslovov državnega prvaka kot vratar, štiri pa kot igralec. Za jugoslovansko reprezentance je nastopil na šestih Svetovnih prvenstvih in odigral skupno 180 tekem.

Pregled kariere

|-
| HK Celje
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Crvena Zvezda
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|1
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Mednarodna liga
| 99/00
|
|9
|0
|0
|0
|
|49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |49
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski vratarji
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Celje
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Crvena Zvezda
Hokejisti KHL Medveščak
Ljubljanski športniki